Nazwę HMS "Onslow" nosiły 3 okręty brytyjskiej Royal Navy:

 Pierwszy "Onslow", wodowany w 1916, był niszczycielem typu M
 Drugi "Onslow", wodowany w 1941, był niszczycielem, później nazwa została zmieniona na HMS "Pakenham"
 Trzeci "Onslow", wodowany w 1941, był niszczycielem typu O

Zobacz też 
HMAS "Onslow" – australijski okręt podwodny

Onslow